Ian Hamilton je lahko:

 Ian Standish Monteith Hamilton (1853–1947), britanski general
 Ian Hamilton (pravnik) (* 1925), škotski pravnik
 Ian Hamilton (kritik) (1938–2001), literarni kritik, pesnik, esejist, založnik in urednik revij
 Ian Hamilton (nogometaš, rojen leta 1940), angleški nogometaš, igral za Bristol Rovers, Exeter City in Newport County
 Ian Hamilton (nogometaš, rojen leta 1950), angleški nogometaš, poznan kot »Chico«
 Ian Hamilton (nogometaš, rojen leta 1967), angleški nogometaš, igral za WBA in Sheffield Utd.
 Jan Hamilton (* 1964), predhodno poznana kot Ian Hamilton, transspolna ženska in prva oficirka v britanski vojski, ki je izvršila spremembo spola

Glej tudi
Iain Hamilton (razločitev)